Reed Timmer ist der Name folgender Personen:
* Reed Timmer (Meteorologe) (* 1980), amerikanischer Meteorologe 
 Reed Timmer (Basketballspieler) (* 1995), amerikanischer Basketballspieler